Le tableau suivant est un récapitulatif des différents entraîneurs des Suns de Phoenix au fil des saisons.

L'équipe est actuellement entraînée par Monty Williams.

Légende

Entraîneurs 
Remarque : Les statistiques sont correctes jusqu'à la fin de la saison 2021-2022.

Références 

Suns de Phoenix
National Basketball Association
Entraîneur des Suns de Phoenix